

Дженюв — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Дженюв — село в гміні Тупліце Жарського повіту Любуського воєводства